Adeline Fargier est une musicienne française, chanteuse et guitariste, ayant participé aux concerts et au premier album de Troy Von Balthazar (appelé tout simplement Troy Von Balthazar). Elle chante sur deux morceaux de cet album, Dogs et Perfect. 

Elle interprète la chanson White. Your Blood sur l'album Folks Pop In At The Waterhouse.

Depuis 2012, elle accompagne (guitare et chant) Cat Power au sein de son nouveau groupe, après la sortie de l'album "Sun"

Liens

 Troy Von Balthazar
 Matador Records

Guitariste française
Chanteuse française du XXIe siècle
Chanteuse française de rock
Guitariste de rock
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)